Johann von Greiffenclau ist der Name folgender Personen:

 Johann Erwein von Greiffenclau-Vollrads (1663–1727), Vizedom des Rheingaus und Friedberger Burggraf
 Johann Philipp von Greiffenclau zu Vollraths (1652–1719), Fürstbischof von Würzburg und Herzog in Franken